

Коннокенессінг — місто, штат Пенсільванія
 Коннокенессінг Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія